McMorrin est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Anna McMorrin (née en 1971), femme politique travailliste britannique

Toponyme

, glacier de la terre de Graham

Voir aussi